Джопуа — древняя абхазская фамилия. Наряду с фамилией Джонуа, является современным вариантом написания фамилии Аджапуа. 

Известные носители:
 Джопуа, Алексей Несторович (более известен под фамилией Джонуа; 1920—1989) — советский и абхазский поэт.
 Джопуа, Аркадий Иванович (род. 1955) — историк.
 Джопуа, Батал Рушниевич (род. 1963) — абхазский график, живописец.
 Джопуа, Беслан Цибович (род. 1962) — абхазский политик.
 Джопуа, Рушни Кукуевич (1934—2016) — абхазский актёр и писатель.
 Джопуа, Сеуарна Дзадзалович — абхазский долгожитель.
 Джопуа, Тараш — абхазский долгожитель.
 Джопуа, Хута Франкелович (1931—2012) — народный артист Абхазии.
 Джопуа, Ясон Ламшацович — абхазский поэт.